Hans Gronau ist der Name folgender Personen:

* Hans von Gronau (1850–1940), deutscher General

 Hans O. E. Gronau (Hans Otto Eduard Gronau; 1925–2001), deutscher Maler, Grafiker und Fotograf

Siehe auch:
 Johann Gronau